

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Bukowinka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Twardogóra
 Bukowinka – część wsi Hrebenne w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubycza Królewska
 Bukowinka - część wsi Ochotnica Górna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna

Miejscowość na Ukrainie 
 Bukowinka – wieś w rejonie turczańskim (ukr. Буковинка)

Inne 
 Bukowinka – szczyt w Paśmie Lubania w Gorcach
 Bukowinka – szczyt w Grzbiecie Wschodnim Gór Kaczawskich